Hans Eisele ist der Name folgender Personen:

* Hans Eisele (Diplomat) (1876–1957), deutscher Journalist
 Hans Eisele (Mediziner) (1913–1967), deutscher KZ-Arzt
 Hans Eisele (Fußballspieler) (1940–2002), deutscher Fußballspieler